Marina Erakovic og Elena Vesnina var forsvarende mester, men valgte ikke at deltage.

Anna-Lena Grönefeld og Květa Peschke vandt titlen ved at besejre Julia Görges og Barbora Záhlavová-Strýcová i finalen, 6–3, 6–4

Seedning

  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (Mester)

  Julia Görges /  Barbora Záhlavová-Strýcová ''(Finale)

<li>  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (Første runde)

<li>  Vera Dushevina /  Alicja Rosolska (Kvartfinale)

Kampe

Referencer

 Main Draw

WTA Tour 2012